K — décima primeira letra do alfabeto latino
 Κ — letra do alfabeto grego
 Quilo —  prefixo do Sistema Internacional de Unidades que indica que a unidade de medida padrão foi multiplicada por mil
 Kelvin — unidade de temperatura termodinâmica do Sistema Internacional de Unidades
 Potássio — cujo símbolo químico é K
 Constante matemática — usualmente representada com k
 Capital (economia) — representado pela letra K
 Computador K —  supercomputador japonês
 Catálogo Köchel — catálogo das obras de Mozart cuja abeviatura é K
 K' — personagem da série de jogos eletrônicos The King of Fighters

Desambiguações de letras